Вена 1947 — шахматный турнир, посвященный памяти австрийского шахматиста К. Шлехтера (1874—1918).

В турнире принимали участие 16 шахматистов, представлявших Австрию, Венгрию, Чехословакию и Швейцарию. Из участников 1-го мемориала Шлехтера, состоявшегося в 1923 г., в данном турнире участвовали Э. Грюнфельд и К. Опоченский.

Победу в турнире одержал венгерский гроссмейстер Л. Сабо.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Шлехтера

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1947 год в шахматах